Branka Batinić, född 8 maj 1958 i Vinkovci, är en jugoslavisk och kroatisk bordtennisspelare. Hennes främsta internationella merit är silver i Europamästerskapen.

Internationella resultat

Källor 
 Branka Batinić i ITTF:s databas för internationella tävlingar

Jugoslaviska bordtennisspelare
Födda 1958
Kroatiska bordtennisspelare
Levande personer
Kvinnor